Гагаринка — деревня в Называевском районе Омской области. Входит в состав Покровского сельского поселения.

История 
В 1982 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Звероферма переименована  в Гагаринка.

География 
Гагаринка находится на западе Омской области, в местности с плоско-западинными водоразделами с заторфованными озёрными котловинами и займищами, с разнотравно-злаковыми и галофитными полынно-бескильницевыми лугами, осиново-берёзовыми кустарниковыми осоковыми лесами на солонцах чернозёмно-луговых и лугово-чернозёмных..

Население

Инфраструктура 
В советское время действовала звероферма.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Называевского района